Kirk hace referencia a:

Filología
G.S. Kirk, filólogo clásico británico;

Cine, televisión y cómic
Kirk Douglas, actor de cine estadounidense;
James Tiberius Kirk personaje ficticio, capitán de la nave Enterprise del universo de Star Trek;
Kirk, revista de cómics editada por Norma Editorial entre 1982 y 1983;

Música
Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, ex-Exodus;

Miscelánea
Quavas Kirk, futbolista estadounidense;
Thomas Kirk, abreviatura como autoridad taxonómica "Kirk".
Kirk, cráter con ese nombre.